Velika nagrada ZDA 1963 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1963. Odvijala se je 6. oktobra 1963.

Dirka 

|-
! 1
| 1
|  Graham Hill
| BRM
| 110
| 2:19:22,1
| 1
| 9
|-
! 2
| 2
|  Richie Ginther
| BRM
| 110
| + 34,3 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 8
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 109
| +1 krog
| 2
| 4
|-
! 4
| 5
|  Jack Brabham
| Brabham-Climax
| 108
| +2 kroga
| 5
| 3
|-
! 5
| 24
|  Lorenzo Bandini
| Ferrari
| 106
| +4 krogi
| 9
| 2
|-
! 6
| 12
|  Carel Godin de Beaufort
| Porsche
| 99
| +11 krogov
| 19
| 1
|-
! 7
| 21
|  Peter Broeker
| Stebro-Ford
| 88
| +22 krogov
| 21
|  
|-
! 8
| 11
|  Jo Bonnier
| Cooper-Climax
| 85
| +25 krogov
| 12
|  
|-
! 9
| 23
|  John Surtees
| Ferrari
| 82
| Motor
| 3
|  
|-
! 10
| 16
|  Jim Hall
| Lotus-BRM
| 76
| Menjalnik
| 16
|  
|-
! 11
| 3
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 74
| Črpalka za gorivo
| 11
|  
|-
! Ods
| 14
|  Jo Siffert
| Lotus-BRM
| 56
| Menjalnik
| 14
|  
|-
! Ods
| 4
|  Tony Maggs
| Cooper-Climax
| 44
| Vžig
| 10
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rodger Ward
| Lotus-BRM
| 44
| Menjalnik
| 17
|  
|-
! Ods
| 6
|  Dan Gurney
| Brabham-Climax
| 42
| Šasija
| 6
|  
|-
! Ods
| 10
|  Pedro Rodriguez
| Lotus-Climax
| 36
| Motor
| 13
|  
|-
! Ods
| 9
|  Trevor Taylor
| Lotus-Climax
| 24
| El. sistem
| 7
|  
|-
! Ods
| 17
|  Masten Gregory
| Lola-Climax
| 14
| Motor
| 8
|  
|-
! Ods
| 22
|  Hap Sharp
| Lotus-BRM
| 6
| Odstop
| 18
|  
|-
! Ods
| 25
|  Phil Hill
| ATS
| 4
| Črpalka za olje
| 15
|  
|-
! Ods
| 26
|  Giancarlo Baghetti
| ATS
| 0
| Črpalka za olje
| 20
|  
|-
! WD
| 7
|  Walt Hansgen
| Lotus
|
|
|
|
|-
! WD
| 15
|  Innes Ireland
| Lotus-BRM
|
| Poškodba
|
|
|-
! WD
| 19
|  Ernie de Vos
| Stebro-Ford
|
| Brez dirkalnika
|
|
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1963
1963